

Geografia 
 Mak – località del comune di Ardino (Bulgaria)
 Mak – località del comune di Bieżuń (Polonia)

Sigle 
 Maktab al-Khidamat – organizzazione fondata da Abd Allah Azzam e Osama bin Laden
 Museum für angewandte Kunst – museo di Vienna
 Musica Antiqua Köln – orchestra tedesca
 Museo archeologico dell'antica Kaulon o Museo archeologico di Monasterace

Astronomia 
 9701 Mak – asteroide della fascia principale

Codici 
 MAK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Malakal (Sudan del Sud)
 MAK – codice vettore ICAO di MAT Macedonian Airlines
 mak – codice ISO 639-3 della lingua makasar

Ferrovia 
 MaK (Maschinenbau Kiel) – ditta tedesca produttrice di locomotive, ora confluita in Vossloh

Sport
 Mak – calciatore slovacco

Altro 
 mAK – Aria artica marittima